5 miejscowości w Polsce: 
 Żelazno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Żelazno – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo 
 Żelazno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica 
 Żelazno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń 
 Żelazno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk

1 miejscowość w Bułgarii:
 Żelazno – wieś w obwodzie Płowdiw, w gminie Marica